Röst steht für:

 Röst, Ortsteil von Tensbüttel-Röst, Kreis Dithmarschen, Schleswig-Holstein
 Röst (Gauchsbach), rechter Zufluss zum Gauchsbach bei Winkelhaid, Landkreis Nürnberger Land, Bayern